

Persone
 Bernardino Piccoli, noto anche come Bernardo Piccolo – arcivescovo cattolico italiano
 Bobo Piccoli – artista italiano
 Carlo Piccoli – nuotatore italiano
 Claudio Piccoli – fumettista italiano
 Constanza Piccoli – attrice cilena
 Corinne Piccoli, o Corinne Cléry, pseudonimi di Corinne Piccolo – attrice francese
 Domenico Piccoli – politico italiano
 Enrica Piccoli – sincronetta italiana
 Fantasio Piccoli – regista teatrale italiano
 Flaminio Piccoli – politico italiano
 Flavia Piccoli Nardelli – politica italiana, figlia del politico Flaminio
 Flora Piccoli Mancini – musicista e poetessa italiana
 Francesco Piccoli – politico italiano
 Giorgio Piccoli – docente, notaio e politico italiano
 Giovanni Piccoli – politico italiano
 Ivan Piccoli – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 James Piccoli – ciclista su strada canadese
 Lorenzo Piccoli – ex calciatore italiano
 Mariano Piccoli – ciclista su strada italiano
 Maurizio Piccoli – cantautore, compositore e paroliere italiano
 Mauro Piccoli – cestista italiano
 Michel Piccoli – attore, regista, sceneggiatore francese
 Neuton Sérgio Piccoli – calciatore brasiliano
 Nilo Piccoli – politico italiano
 Raffaele Piccoli – patriota e rivoluzionario italiano
 Renato Piccoli – ex calciatore italiano, di ruolo portiere
 Roberto Piccoli – calciatore italiano

Variante De Piccoli
 Cesare De Piccoli – politico italiano
 Francesco De Piccoli, detto Franco – ex pugile italiano
 Tullio De Piccoli – ex cestista italiano

Altro
 Corriere dei Piccoli – giornale italiano
 I Piccoli – compagnia teatrale italiana di marionette